Ziergiebel steht für
 den verzierten Giebel eines Gebäudes, siehe Giebel
 ein Ornament als schmückender oberer Abschluss eines Bauteils, in der Form eines Giebels, siehe Bekrönung
 eine giebelartige Bekrönung über Portalen und Fenstern wird in der Architektur der Gotik auch als Wimperg bezeichnet
 ein vorspringendes Ornament einer Fassade über Türen und Fenstern, in der Form eines Giebels, siehe Verdachung

Ziergiebel ist der Name von
 Heinz Ziergiebel (* 1926), Staatssekretär beim Ministerrat und stellvertretender Energieminister der DDR
 Herbert Ziergiebel (1922–1988), deutscher Schriftsteller